Яковишин — украинская фамилия. Известные носители:
 Яковишин, Леонид Григорьевич (род. 1939) — директор товарищества «Земля и воля», Черниговская область, Герой Украины.
 Яковишин, Георгий Викторович (1955—2007) — советский футболист.
 Яковишин, Оксана Васильевна (род. 1993) — украинская футболистка. 

 Яковишина, Елена Дмитриевна (род. 1992) — российская горнолыжница.